Lebak (Sultan Kudarat), een gemeente in de Filipijnse provincie Sultan Kudarat
 Lebak (Banten), een regentschap in de Javaanse provincie Banten
 Lebak (Bringin), een bestuurslaag in Indonesië
 Lebak (Grabag), een bestuurslaag in Indonesië
 Lebak (Grobogan), een bestuurslaag in Indonesië
 Lebak (Kaliwiro), een bestuurslaag in Indonesië
 Lebak (Munjul), een bestuurslaag in Indonesië
 Lebak (Pracimantoro), een bestuurslaag in Indonesië
 Lebak (Sangkapura), een bestuurslaag in Indonesië
 Lebak (Winongan), een bestuurslaag in Indonesië